Más Allá hace referencia a varios artículos:

Vida después de la muerte
 Más allá o escatología 
 Más allá o creencia en otro mundo

Literatura
 Más allá de la Ciencia o Más allá, publicada en España;
 Más allá (revista), de ciencia ficción publicada en Argentina;

Cine y televisión
 Más allá, White Noise, norteamericana de 2005.
 Más allá (programa de televisión), en España (1976);

Música
 Más allá, álbum de Miguel Bosé de 1981.